Храм Живонача́льной Тро́ицы в Хорошёве — православный храм в районе Хорошёво-Мнёвники города Москвы. Относится к Успенскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви. Построен в 1598 году по повелению Бориса Годунова в его вотчине, селе Хорошёве, по образцу Малого собора Донского монастыря предположительно Фёдором Конём. Трапезная часть и колокольня — XIX века.

Архитектурный облик и история 
Основной объём храма одноглавый, увенчан несколькими ярусами пышных кокошников. С боков к нему примыкают два симметричных придела со схожим декором. Стены и апсиды украшены тонкими лопатками и карнизами со сложной профилировкой.

Первоначальные узкие окна храма были растёсаны в XVII веке, тогда же открытую паперть заменили на обходную галерею. В середине XVIII века (1764—1768) разобрали обветшавшую звонницу и выстроили отдельную колокольню, сохранившуюся до наших дней. В процессе строительства проект колокольни, выполненный Андреяном Афанасьевым, сильно изменился: её сделали выше и скромнее по декору. Чуть меньше чем через сто лет, в 1845 году, разобрали западную часть галереи и выстроили новую трапезную, соединившую церковь с колокольней. По некоторым свидетельствам, уже к тому времени кокошники спрятали под простую четырёхскатную железную кровлю, что значительно обеднило художественный облик храма.

В 1939 году храм был закрыт и отдан под колхозный клуб, потом — под детскую консультацию.

В 1963—1964 годах под руководством архитектора Бориса Альтшуллера церковь исследовали и отреставрировали, частично вернув ей первоначальный облик. Однако восстановить в прежнем виде стёсанные при перестройках перспективные порталы не оказалось возможным. Трапезной и колокольни реставрация не коснулась. В них располагался цех фабрики офсетной печати.

Храм одним из первых был возвращён Русской православной церкви в конце 1980-х годов. Богослужения возобновлены на Пасху 1989 года (30 апреля).

Клир храма — сотрудники синодальных отделов Русской православной церкви.

Святыня храма — особо чтимая Грузинская икона Божией Матери.

Настоятели храма 
 митрополит Марк (Головков) (26 января 2000 — 26 февраля 2019).
 митрополит Игнатий (Депутатов) (26 февраля 2019 года — 3 сентября 2020).
 епископ Парамон (Голубка) (с 3 сентября 2020)

Духовенство 
 Протоиерей Игорь Неродюк.
 Протоиерей Михаил Прокопенко.
 Протоиерей Александр Васютин.
 Священник Виталий Беспалко.
 Священник Антоний Плоский.
 Протодиакон Константин Степанов.
 Диакон Сергий Калашников.

Примечания

Ссылки 
 сайт храма
 Храм во имя Святой Живоначальной Троицы в Хорошеве сайт Русское православие
 Церковь Троицы Живоначальной сайт Храмы России

Москва
Москва
Храмы Успенского благочиния
Москва
Хорошёво-Мнёвники